Мюррей Армстронг (; 1 січня 1916, Менор — 8 грудня 2010, Сейнт-Огастін) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Амеріканс», «Бруклін Амеріканс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 300 матчів у НХЛ, включаючи 30 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
З 1950 по 1955 тренував клуб «Реджайна Петс».

Двадцять сезонів (1956—1977) тренував університетську команду міста Денвера, яка під його керівництвом п'ять разів ставала чемпіоном НКАА (1958, 1960, 1961, 1968, 1969). Загалом статистика матчів наступна: 460 перемог, 215 поразок та 31 нічия.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Лестера Патрика — 1977.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Померли в Сент-Огастіні